Màslovo (en rus: Маслово) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.222 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea